Берио́ (, )  — французская и итальянская фамилия. Известные носители:

 Берио, Лучано (1925—2003) — итальянский композитор.